Baerwald oder Bärwald ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Baerwald (1877–1930), deutscher Architekt und Maler
 Christiane Bärwald (* 1980), deutsche Schauspielerin
 David Baerwald (1960-), amerikanischer Komponist
 Friedrich Baerwald (1900–1981), deutsch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler. Cousin der Pianistin Grete Sultan

 Helmut Bärwald (1928–2003), Leiter des Ostbüros der SPD
 Hermann Bärwald (1828–1907), deutscher Pädagoge und Autor
 Jakob Bärwald († 1570), deutscher Buchdrucker, auch Berwald
 Leo Baerwald (1883–1970), deutsch-böhmischer Rabbiner und Autor
 Moritz Baerwald (1860–1919), deutscher Politiker, Mitglied der Weimarer Nationalversammlung
 Paul Baerwald (1871–1961), Sohn von Hermann Bärwald, Mitbegründer des American Jewish Joint Distribution Committee
 Pierre Frédéric Charles Baerwald (auch Peter Friedrich Carl Baerwald; 1797–1871) deutscher Apotheker, Stadtrat und Stadtältester in Berlin
 Richard Baerwald (1867–1929), deutscher Psychologe
 Robert Baerwald (1858–1896), deutscher Bildhauer
 Robert Bärwald (Pianist) (* 1975), deutscher Pianist

Siehe auch:
 Bärwalde
 Berwald
 Berwalde